Коридорасите (Corydoras) са род сладководни тропически сомове от семейство Калихтиди. Това е единствения род от триб Corydoradini.

Разпространение 
Родът е разпространен на изток от Андите до бреговете на Атлантическия океан, и от Тринидад до Рио де ла Плата в северната част на Аржентина, както и в басейна на река Магдалена в Колумбия.

Описание 
Видовете от този род са в много голямо разнообразие по отношение на оцветяване и форма на тялото. Размерите им са малки и варират от 25 до 120 mm.

Списък на видовете 
Известни са над 142 вида от този род, а още няколкостотин вида не са класифицирани и се съхраняват от акваристите.

Род Коридораси

Източници